Кундуз може да се односи на:

 Кундуз — туркијска ријеч за дабра или се нешто односи на дабра;
 Кундуз — град у Авганистану;
 Кундуз (провинција) — провинција у Авганистану;
 Кундуз (ријека) — ријека у Авганистану.